Ровы́ () — село в Вышгородском районе Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 159 человек. Почтовый индекс — 07371.

Местный совет 
Село Ровы — административный центр Рововского сельского совета.

Адрес местного совета: 07371, Киевская обл., Вышгородский р-н, с. Ровы, ул. Ленина, 2.

Ссылки 
 Ровы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Вышгородского района